Ljustjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Närke 
Ljustjärnen, Närke, sjö i Örebro kommun,

Västmanland 
Ljustjärnen (Grythyttans socken, Västmanland, 660131-142917), sjö i Hällefors kommun, 
Ljustjärnen (Grythyttans socken, Västmanland, 661435-142520), sjö i Hällefors kommun,  (8,15 ha)
Ljustjärnen (Grythyttans socken, Västmanland, 662718-142563), sjö i Hällefors kommun,  (8,66 ha)
Ljustjärnen (Hällefors socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (10,8 ha)
Ljustjärnen (Ramsbergs socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun,  (6,26 ha)
Ljustjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland, 664072-146097), sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Ljustjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland, 664137-144461), sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (5,2 ha)
Ljustjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland, 664351-146536), sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (7,5 ha)
Ljustjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland, 664639-144720), sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Stora Ljustjärnen, Västmanland, sjö i Norbergs kommun, 
Ljustjärnen (Heds socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Ljustjärnen (Skinnskattebergs socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun,  (4,65 ha)

Värmland 
Ljustjärnet, sjö i Arvika kommun, 
Ljustjärnen (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (3,9 ha)
Ljustjärnen (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun,  (2,91 ha)
Ljustjärnen (Kristinehamns socken, Värmland), sjö i Kristinehamns kommun,  (12,3 ha)

Dalarna 
Ljustjärnen (Stora Kopparbergs socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (23,9 ha)
Ljustjärnen (Sundborns socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (1,9 ha)
Ljustjärnarna (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Ljustjärnen (Floda socken, Dalarna, 669223-143807), sjö i Gagnefs kommun, 
Ljustjärnen (Floda socken, Dalarna, 669817-144499), sjö i Gagnefs kommun, 
Ljustjärnen (Grangärde socken, Dalarna, 668804-146313), sjö i Ludvika kommun, 
Ljustjärnen (Grangärde socken, Dalarna, 669248-145115), sjö i Ludvika kommun, 
Ljustjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna, 666128-142832), sjö i Ludvika kommun,  (2 ha)
Ljustjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna, 667421-143405), sjö i Ludvika kommun, 
Stora Ljustjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (27,9 ha)
Ljustjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (6,84 ha)
Ljustjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Ljustjärnen (Mora socken, Dalarna, 675943-140489), sjö i Mora kommun, 
Ljustjärnen (Mora socken, Dalarna, 677340-140544), sjö i Mora kommun, 
Ljustjärnen (Mora socken, Dalarna, 677974-141133), sjö i Mora kommun,  (4,97 ha)
Ljustjärnen (Vänjans socken, Dalarna), sjö i Mora kommun,  (5,46 ha)
Ljustjärnen (Våmhus socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Ljustjärnarna (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun,  (13 ha)
Lilla Ljustjärnen, Dalarna, sjö i Rättviks kommun,  (9,85 ha)
Stora Ljustjärnen (Rättviks socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Ljustjärnen (Malingsbo socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (12,6 ha)
Ljustjärnen (Norrbärke socken, Dalarna, 667807-147960), sjö i Smedjebackens kommun, 
Ljustjärnen (Norrbärke socken, Dalarna, 667816-147597), sjö i Smedjebackens kommun,  (14,4 ha)
Ljustjärnen (Norrbärke socken, Dalarna, 668350-146877), sjö i Smedjebackens kommun, 
Ljustjärnen (Silvbergs socken, Dalarna), sjö i Säters kommun,  (8,64 ha)
Ljustjärnen (Säters socken, Dalarna), sjö i Säters kommun, 
Stora Ljustjärnen (Säters socken, Dalarna), sjö i Säters kommun, 
Ljustjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (4,15 ha)
Ljustjärnen (Äppelbo socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Ljustjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 677369-139841), sjö i Älvdalens kommun,  (25,2 ha)
Ljustjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 678223-139808), sjö i Älvdalens kommun, 
Ljustjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 678496-139296), sjö i Älvdalens kommun,  (8,92 ha)
Ljustjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 678790-139322), sjö i Älvdalens kommun,

Gästrikland 
Ljustjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, 674746-155907), sjö i Ockelbo kommun, 
Ljustjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, 675078-153759), sjö i Ockelbo kommun, 
Ljustjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, 675139-153426), sjö i Ockelbo kommun,  (8,74 ha)
Ljustjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, 675354-152704), sjö i Ockelbo kommun, 
Ljustjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, 676713-153132), sjö i Ockelbo kommun, 
Ljustjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, vid Källsjön), sjö i Ockelbo kommun,

Hälsingland 
Ljustjärnen (Arbrå socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Lilla Ljustjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun, 
Stora Ljustjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (5,62 ha)
Ljustjärnen (Hanebo socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Ljustjärnen (Hanebo socken, Hälsingland, söder om Römmaberget), sjö i Bollnäs kommun,  (9,15 ha)
Ljustjärnen (Delsbo socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (0,9 ha)
Ljustjärnen (Enångers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (8,8 ha)
Ljustjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 688042-152040), sjö i Ljusdals kommun, 
Ljustjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 688309-151664), sjö i Ljusdals kommun,  (6,72 ha)
Ljustjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 688553-150548), sjö i Ljusdals kommun,  (7,5 ha)
Ljustjärnen (Los socken, Hälsingland, 683050-147067), sjö i Ljusdals kommun, 
Ljustjärnen (Los socken, Hälsingland, 684051-143373), sjö i Ljusdals kommun, 
Ljustjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland, 689860-149980), sjö i Ljusdals kommun, 
Ljustjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland, 690549-149399), sjö i Ljusdals kommun, 
Ljustjärnen (Ovanåkers socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (9,26 ha)
Ljustjärnen (Voxna socken, Hälsingland, 679617-149306), sjö i Ovanåkers kommun, 
Ljustjärnen (Voxna socken, Hälsingland, 681772-147938), sjö i Ovanåkers kommun, 
Ljustjärnen (Skogs socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,  (6,56 ha)

Härjedalen 
Ljustjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,

Jämtland 
Ljustjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (1,4 ha)

Medelpad 
Ljustjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (1,84 ha)

Ångermanland 
Ljustjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun,  (3,52 ha)
Ljustjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Ljustjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 704468-158191), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Ljustjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 705145-158104), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Ljustjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 706194-158216), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Ljustjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (4,04 ha)

Västerbotten 
Ljustjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 720544-167742), sjö i Norsjö kommun,  (6,04 ha)
Ljustjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 720614-169035), sjö i Norsjö kommun,  (5,01 ha)
Ljustjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 722216-166235), sjö i Norsjö kommun,  (8,09 ha)
Ljustjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 722743-166576), sjö i Norsjö kommun,  (8,07 ha)
Ljustjärnen (Bureå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (3,74 ha)
Ljustjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 714373-171789), sjö i Skellefteå kommun, 
Ljustjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 716556-169291), sjö i Skellefteå kommun, 
Ljustjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 722025-170113), sjö i Skellefteå kommun, 
Ljustjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 725289-168841), sjö i Skellefteå kommun, 
Ljustjärnen (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 
Ljustjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715138-168573), sjö i Vindelns kommun,  (11,1 ha)
Ljustjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716026-168459), sjö i Vindelns kommun, 
Ljustjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716534-168890), sjö i Vindelns kommun,

Norrbotten 
Ljustjärnen, Norrbotten, sjö i Luleå kommun,

Lappland 
Ljustjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun, 
Ljustjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, vid Gáldesjávvre), sjö i Arjeplogs kommun, 
Ljustjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726090-166285), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (8,64 ha)
Ljustjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726459-163676), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (3 ha)
Ljustjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727570-164624), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,38 ha)
Ljustjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun, 
Ljustjärnen (Malå socken, Lappland, 723195-166374), sjö i Malå kommun, 
Ljustjärnen (Malå socken, Lappland, 723451-164071), sjö i Malå kommun,  (10,1 ha)
Ljustjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun, 
Ljustjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (4,86 ha)

Se även 
Gjustjärnarna, ett par tjärnar i Hofors kommun

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn